Odorrana hainanensis  — вид земноводных из семейства настоящих лягушек. Эндемик Юго-Восточной Азии: Китай (остров Хайнань: Jiangfenglian, Diaoluoshan, Wuzhishan, Yinggeling, Wanning). Длина самцов до 56 мм, самок 103 мм. Встречаются в мелких водоёмах, ручьях в тропических лесах и кустарниках на высотах от 200 до 900 м. Вид O. hainanensis был впервые описан в 2001 году китайскими зоологами (L. Fei, C.-y. Ye, C. Li, 2001). Близок лягушкам видов  и .

Примечания

Литература 
 Dutta, S. K. 1997. Amphibians of India and Sri Lanka (Checklist and Bibliography). Bhubaneswar, Orissa, India: Odyssey Publishing House.
 Fei, L., C.-y. Ye, Y.-z. Huang, J.-p. Jiang, and F. Xie. 2005. An Illustrated Key to Chinese Amphibians. Chongqing: Sichuan Publishing House of Science and Technology.
 Frost, D. R., T. Grant, J. Faivovich, R. H. Bain, A. Haas, C. F. B. Haddad, R. O. de Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. C. Donnellan, C. J. Raxworthy, J. A. Campbell, B. L. Blotto, P. E. Moler, R. C. Drewes, R. A. Nussbaum, J. D. Lynch, and D. M. Green. 2006. The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History 297: 1-370.
Odorrana
Животные, описанные в 2001 году
Земноводные Юго-Восточной Азии
Эндемики острова Хайнань